

Sigle 
 Harvard Business School – scuola universitaria di economia statunitense

Codici 
 hbs – codice ISO 639-3 della lingua serbo-croata

Medicina 
 HbS, forma mutata di emoglobina presente nell'anemia drepanocitica

Mineralogia 
 Hbs – abbreviazione di hibschite

Sport 
 HBS Craeyenhout – società polisportiva olandese

Note